Населението на Лихтенщайн през 2020 година е 38 378 души.

Възрастов състав 
(2006)
 0-14 години: 17,4% (мъже 2922/ жени 2988)
 15-64 години: 70,2% (мъже 11 842/ жени 12 022)
 над 65 години: 12,4% (мъже 1773/ жени 2440)

Етнически състав 
 86 % – лихтенщайнци
 5 % – турци
 9 % – други (предимно италианци)

Естествен прираст

Религия 
 84 % – християни
 76,2% – католици
 7% – протестанти
 6 % – други
 10 % – атеисти

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа